Кандид — исходно мужское имя древнеримского происхождения с первым значением «белый», «чистый» и дополнительным значением «искренний», «простодушный».

Женский вариант — Кандида. Наличествует в христианских святцах в память о мученике Кандиде. Было распространено в первую очередь в романских языках и по сей день популярно в странах Латинской Америки в форме Кандидо. В настоящее время употребляется крайне редко. Благодаря дополнительному значению, распространённому в европейских языках, нередко использовалось в художественной литературе.

Однокоренное слово «кандидат» связано с белым цветом тоги данных выборных политиков.

Персоналии 
 Кандид — учёный, труд которого является важным источником по истории Византии.
 Кандид — раннехристианский писатель.

В религии 

Имя Кандид носили несколько святых:
 Кандид Трапезундский (III век) — святой мученик, пострадавший при императоре Диоклетиане в Трапезунде; память 21 января.
 Кандид — один из сорока мучеников Севастийских; память 9 марта.
 Кандид (ум. 259 год) — мученик, пострадал с Пиперионом и двадцатью одним иным мучеником в Александрии или Карфагене; память 11 марта..
 Кандид — римский мученик, похороненный на Эсквилинском холме; память 3 октября.

Персонаж 
 Кандид — имя одного из двух главных героев научно-фантастической повести Братьев Стругацких «Улитка на склоне».

Искусство 
 «Кандид» — мюзикл (1956) Леонарда Бернстайна по произведению Вольтера.
 «Кандид, или Оптимизм» — одно из важнейших произведений Вольтера, названное по имени центрального персонажа.
 «Кандид, или Оптимизм в XX веке» — французская кинокомедия с Луи де Фюнесом по мотивам произведения Вольтера.

Техника 
 «Кандид» — наименование военно-транспортного самолёта Ил-76 в классификации НАТО.

Медицина 
 Кандид — противогрибковое лекарственное средство.

См. также 
 Кандида
 Кандидоз

Примечания